Santa kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 
1 Santa (Södra Ilocos), kommun, provinsen Södra Ilocos,

Italien 
2 Villasanta, kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza,

Kina 
3 Santa (köping), Anhui,

Sverige 
4 Santa, bergstopp i Anarisfjällen, Åre kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar